Angola kan syfta på följande:
 Angola - en stat i Afrika
 Angola, Indiana - en ort i USA
 1712 Angola - en asteroid